Фриденсон — фамилия.

 Фриденсон, Григорий Михайлович — революционер-народоволец.
 Фриденсон, Ольга Давыдовна — диктор всесоюзного радио.